Friewald steht für:
 den deutschen Namen der Gemeinde Rajecká Lesná in der Nordwestslowakei
 Gerlinde Friewald (* 1969), österreichische Schriftstellerin
 Rudolf Friewald (* 1961), österreichischer Politiker